Marnand kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Marnand, Rhône, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Marnand, Vaud, ort,